Андроник Иоанникиевич  (Дудка-Степович) Степович (1856—1935) — российский публицист, педагог и славяновед.

Биография 

Андроник Иоанникиевич Степович родился в 1856 году в Полтавской губернии Российской империи.

В 1875 году окончил Коллегию Павла Галагана, а затем курс в Киевском университете по историко-филологическому факультету, состоял директором коллегии Павла Галагана в Киеве и приват-доцентом Киевского университета по кафедре славяноведения.

А. И. Степович редактировал «Ежегодник Коллегии Павла Галагана» (вышло с 1894 г. 5 вып.); см. книгу «25-летие коллегии Павла Галагана», Киев, 1896, а также «Библиографический указатель материалов по истории русской школы» (№ 1—5, СПб., 1899).

Андроник Иоанникиевич Степович сделал несколько переводов и написал ряд статей по истории славян в разных периодических изданиях и в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона». Публиковался в журнале А. А. Хованского «Филологические записки».

Библиография 
 Беглые грамматические заметки (Филологические записки. — Воронеж, 1883);
 Очерк истории чешской литературы (Киев, 1886; удостоен от Академии наук премии гр. Д. А. Толстого);
 Очерки истории сербохорватской литературы (Киев, 1899);
 Славянская беседа (сборник, Киев, 1888 и 1891, 2 части);
 Рассвет (литературно-научный сборник, Киев, 1893),
 Очерки из истории славянских литератур (Киев, 1893).

Источники 
 

Выпускники Коллегии Павла Галагана
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Выпускники историко-филологического факультета Киевского университета Св. Владимира
Преподаватели Императорского университета Святого Владимира
Слависты Российской империи
Члены Киевского общества летописца Нестора
Директора Коллегии Павла Галагана